de Anatolische herder, een hondenras
 Karabasj, de benaming voor een aantal plaatsen in Rusland